Ujungjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ujungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,45, long 108,27), Jawa Barat, 
 Desa Ujungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 108,10), Jawa Barat, 
 Kecamatan Ujungjaya, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar